Брейер — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Брейер, Джим (род. 1961) — американский венчурный капиталист.
 Брейер, Дьюла (1893—1921) — венгерский шахматист, теоретик и журналист.
 Брейер, Йозеф (1842—1925) — австрийский врач, друг и наставник Зигмунда Фрейда, основатель катартического метода психотерапии.
 Брейер, Марсель (1902—1981) — американский архитектор и дизайнер, представитель архитектурного модернизма.
 Брейер, Эдуард (1811—1886) — австрийский писатель.

См. также

Примечания